Campionatul Mondial de Handbal Feminin este principala competiție de handbal feminin pentru națiuni și este organizat de Federația Internațională de Handbal începând cu anul 1957. La prima ediție a campionatului au participat doar patru echipe, dar numărul lor a crescut treptat și, din 1997, la Campionatul Mondial participă 24 de echipe din elita handbalului mondial. Începând din 1993, organizarea competiției se face la fiecare doi ani. 

În trecut au fost organizate și trei campionate mondiale în aer liber (pentru echipe de 11 jucători), în 1949, 1956 și 1960. Statisticile Federației Internaționale Handbal nu iau în considerare aceste trei evenimente.

Câștigătoare și Finaliste 

✶Rusia deține palmaresul URSS-ului, Germania deține palmaresul Germaniei de Est, Serbia deține palmaresul Iugoslaviei, Cehia deține palmaresul Cehoslovaciei.

Gazde

Rezultate Finale

Clasament

Top Medalii

Golgheteri

Istoria Participărilor

Vezi și 
 Campionatul Mondial de Handbal Masculin
 Campionatul European de Handbal Feminin
 Campionatul European de Handbal Masculin
Campionatul European de Handbal Feminin pentru Junioare
Campionatul Mondial de Handbal Feminin pentru Junioare

Note